Die BDO World Darts Championship 1978, offiziell 1978 Embassy World Darts Championship, wurden vom 6. bis zum 10. Februar 1978 im The Heart of the Midlands im englischen Nottingham ausgetragen. Die erste Austragung einer Weltmeisterschaft im Darts wurde von der British Darts Organisation (BDO) veranstaltet und durch die Rundfunkanstalt British Broadcasting Corporation (BBC) im Fernsehen übertragen.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Legs und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Setzliste

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 10.500 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Zusätzlich erhielt der Gewinner des Spiels um Platz 3 ein Extra-Preisgeld von £ 200.

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 1978
Sportveranstaltung in Nottingham
Dartwettbewerb in England